Štvanice (v německém originále: Hetzjagd) je epizoda německého akčního seriálu Kobra 11 z roku 2002. Jedná se o pilotní díl 6. řady tohoto seriálu. Režisérem snímku je Raoul W. Heimrich. Hlavní role ve filmu ztvárnili Erdogan Atalay, René Steinke, Charlotte Schwab, Carina Wiese a Dietmar Huhn.

Reakce 
 aktuální k 16. červenci 2014

Díl získal mezi diváky na největších filmových databázích spíše dobré hodnocení.

 csfd.cz: 65 %
 imdb.com: 7,6 z 10
 fdb.cz: 70,4 %

Obsazení

Externí odkazy 

 
 
 

Filmy z roku 2002
Kobra 11